MilkyTracker — программа для создания музыки, музыкальный трекер. Инструмент для создания и редактирования музыки. MilkyTracker является одним из старейших трекеров с открытым исходным кодом и имеет классический (для трекеров) пользовательский интерфейс, с поддержкой изменения темы оформления и небольшим количеством настроек. Изначально трекер создавался как полнофункциональный клон FastTracker II (DOS-трекер выпущенный в 1994 году), нацеленный на 100 % поддержку формата XM (*.xm / расширенная версия *.mod). MilkyTracker имеет весь необходимый функционал для создания трекерной музыки, имеется два режима редактирования (собственный и FastTracker II). Поддерживается редактирование дорожек, имеется редактор огибающих и семплов, реализован простой метод копирования/вставки и многое другое. MilkyTracker полностью поддерживает чтение и запись форматов MOD, XM и некоторых других популярных форматов, чтение и запись инструментов XI и несжатых WAV-семплов. Для всех имеющихся функций повтор и возврат (Undo/Redo) внесённых изменений не ограничен. Лицензия: GNU General Public License version 3.0 (GPLv3).

Примечания 

Программное обеспечение, разработанное в 2005 году
Звуковые редакторы
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное звуковое программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL